Зу́ттнер (также Зу́тнер; ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зуттнер, Андреас (1876—1953) — австро-венгерский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.
 Зутнер, Берта фон (правильнее: Зуттнер; 1843—1914) — австрийская писательница, деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира (1905).
 Зуттнер, Маркус (род. 1987) — австрийский футболист.